Итератор () — устройство, выполняющее итерации (циклические действия). 

Итератор также может означать:
 Итератор — объект, позволяющий программисту перебирать все элементы коллекции без учёта особенностей её реализации.
 «Итератор» — аналоговая вычислительная машина, разработанная в Институте кибернетики АН УССР в 1962 году для решения линейных краевых задач систем линейных дифференциальных уравнений.